Hervé Bazin (1911-1996), écrivain français ;
 Odile Hervé Bazin (1950-2017), femme de l'écrivain ;
 Hervé Bazin (1935-), vétérinaire et chercheur en immunologie.